Littlerock peut désigner :

Localités 
 Littlerock, ville de Californie dans le comté de Los Angeles.
 Littlerock, ville du comté de Thurston dans l'État de Washington.
 Little Rock, ville située dans le comté de Pulaski est la capitale de l'État de l'Arkansas.
 Little Rock, une ville du  comté de Lyon, en Iowa.

Œuvres 
 Littlerock, un film américain réalisé par Mike Ott en 2010

Homonymie de localités aux États-Unis